Deutsches Reich (Reame tedesco) è stato il nome in lingua tedesca dello Stato unitario tedesco dal 1871 al 1945. 

In italiano, tuttavia, la traduzione generalmente più usata per Deutsches Reich è impropriamente "Impero tedesco", significato però utilizzabile solo per riferirsi alla Germania imperiale sotto la dinastia degli Hohenzollern, che in tedesco è nota come Kaiserreich.

Storia
La storia del Deutsches Reich durante il periodo 1871-1945 è distinta in 3 periodi distinti:
 1871-1918: Impero tedesco: in tedesco più propriamente Deutsches Kaiserreich;
 1919-1933: Il periodo conosciuto retrospettivamente come Repubblica di Weimar;
 1933-1945: Il periodo della dittatura nazionalsocialista (Germania nazista), indicato anche come Terzo Reich. Dopo l'annessione dell'Austria nel 1938 la nazione tedesca si definì informalmente Großdeutsches Reich (letteralmente "Reich grande-tedesco", cioè "della Grande Germania"; spesso anche reso in italiano come "Grande Reich tedesco"). Tale nuova denominazione fu resa vincolante con un decreto del ministro e capo della cancelleria del Reich, Hans Heinrich Lammers, del 26 giugno 1943, ma non fu mai formalmente adottata a livello di atto costituzionale.»

Capi di Stato

Note

Altri progetti 

Storia della Germania